Slovo stolice má následující významy:

 stolice (nábytek) – druh židle
 stolice (území) – historická správní jednotka v Uhrách
 soudní stolice
 válcovací stolice
 mlýnská stolice
 lidský výkal 
 hlavní město
 katedra

Externí odkazy